Garten der Erinnerung steht für:

 Garten der Erinnerung (Duisburg), Stadtpark
 Garten der Erinnerung (Frauenkirchen), Gedenkstätte für Juden